Секретар може да се односи на:

 Секретар (дужност), опште значење;
 Генерални секретар, звање или функција;
 Секретар (птица), врста птице грабљивице.

Види још 
 Државни секретар (вишезначна одредница)